Porada ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Porada (1912–1994), US-amerikanische Altorientalistin und Vorderasiatische Archäologin
 Haik Thomas Porada (* 1972), deutscher Historiker